CCRT steht für:

 Cape Cod Rail Trail, US-amerikanischer State Park, siehe State Parks in Massachusetts
 Centre catholique de radio et télévision, schweizerischer Radio- und Fernsehsender
 Centre de calcul recherche et technologie, französisches Superrechner-Zentrum
 Centre for Cultural Resources and Training, indische Regierungsorganisation
 Core Conflictual Relationship Theme, siehe Lester Luborsky #CCRT Core Conflictual Relationship Theme

Abkürzung